Landgraaf (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg
Station Landgraaf, een treinstation in deze gemeente
 Landgraaf (buurt), een buurt in de Geleense wijk Lindenheuvel
 Landgraaf (titel), een adellijke titel
 Landgraaf of landweer, een benaming voor een type verdedigingsconstructie
 NIMO Landgraaf